Dern:
 Bruce Dern (* 1936)
 George (Henry) Dern (1872–1936)
 Laura Dern (* 1967)
 Peggy Dern